Schulzenhof può riferirsi a:
 Schulzenhof – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Schulzenhof – località del comune tedesco di Stechlin